Burg Schöneberg steht für:

 Burg Schöneberg (Betzigau) (auch Schönberg, Schöneburg), Ruine einer Höhenburg beim Weiler Schönberg in der Gemeinde Betzigau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Burgruine Schöneberg (auch Schöneburg), Ruine einer Höhenburg bei Hofgeismar, Landkreis Kassel, Hessen

Siehe auch:
 Bergschloss Schöneberg
 Burg Schönberg
 Burg Schönebürg
 Burg Schönburg